2B peut faire référence à :

Astronautique  
 Cartosat-2B, un satellite de télédétection indien ;
 Helios 2B, un satellite de reconnaissance français.

Cinéma 
 2B, film américain de Richard Kroehling sorti en 2009.

Musique 
 2B, un groupe de musique portugais ;
 Hurts 2B Human, album de Pink sorti en 2009 ;
 Hurts 2B Human, chanson de Pink sortie en 2009.

Sciences 
 peginterféron alfa-2b, un antinéoplasique et un adjuvant immunologique.

Sport 
 Division 2B, une division du Championnat d'Irlande de rugby à XV ;
 McLaren MP4/2B, une formule 1 de l’écurie McLaren Racing.

Transports 
 .

Autres 
 2B, une catégorie de dureté des mines de crayons ;
 2B, numéro du département de la Haute-Corse ;
 2B, personnage tiré du jeu-vidéo Nier Automata.

Voir aussi